Moneta kan syfta på:

 Moneta, ett av gudinnan Junos tillnamn i romersk mytologi 
 Moneta (djur), ett släkte av spindlar. Moneta ingår i familjen klotspindlar
 Ernesto Moneta, en italiensk journalist och fredsaktivist, mottagare av Nobels fredspris 1907

Geografi

Antarktis 

 Moneta (udde),

Italien 

 Moneta (ort), Lombardiet, Provincia di Varese, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar